Естен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Естен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї